Brady Calla (né le  à Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Silvertips d'Everett || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Silvertips d'Everett || LHOu ||68 ||11 ||10 ||21 ||38 ||11 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2005-2006 || Silvertips d'Everett || LHOu ||66 ||8 ||25 ||33 ||52 ||11 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
|2006-2007 || Silvertips d'Everett || LHOu ||29 ||3 ||6 ||9 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Warriors de Moose Jaw || LHOu ||39 ||12 ||20 ||32 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||14 ||2 ||8 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Blazers de Kamloops || LHOu ||52 ||10 ||20 ||30 ||52 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Blazers de Kamloops || LHOu ||19 ||5 ||8 ||13 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Chiefs de Spokane || LHOu ||31 ||11 ||14 ||25 ||27 ||12 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||8 ||0 ||1 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||16 ||2 ||2 ||4 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||33 ||1 ||5 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 17|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||35 ||7 ||16 ||23 ||30 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || Reign d'Ontario || ECHL ||40 ||6 ||16 ||22 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Reign d'Ontario || ECHL ||57 ||12 ||13 ||25 ||67 ||10 ||1 ||4 ||5 ||24
|-
|2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL ||4 ||1 ||2 ||3 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

|152||28||49||77||165||14||1||5||6||28

|64||5||10||15||25||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kelowna